Ivan Benjamin Elijah Toney, né le  à Northampton, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant au Brentford FC.

Biographie

En club 

Lors de la saison 2018-2019, il marque 16 buts en League One (troisième division) avec le club de Peterborough United. Le 29 décembre 2018, il est l'auteur d'un triplé sur la pelouse d'Accrington Stanley, permettant à son équipe de l'emporter sur le large score de 0-4. La saison suivante, il fait encore mieux en marquant 24 buts dans ce même championnat. Le 14 septembre 2019, il inscrit un triplé lors de la réception du Rochdale AFC, permettant à son équipe de l'emporter sur le score sans appel de 6-0.

Le , il rejoint le club de Brentford, équipe évoluant en deuxième division. Lors du mois d'octobre 2020, il se met en évidence en marquant trois doublés, lors de trois matchs consécutifs.

Palmarès

En club

Distinctions personnelles 
 Membre de l'équipe-type de troisième division anglaise en 2020.
 Meilleur buteur de League One en 2020 (24 buts).
 Meilleur buteur de EFL Championship en 2021 (31 buts).
 Membre de l'équipe-type de EFL Championship en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Newcastle United FC
Joueur du Barnsley FC
Joueur du Shrewsbury Town FC
Joueur du Scunthorpe United FC
Joueur du Wigan Athletic FC
Joueur du Peterborough United FC
Joueur du Brentford FC
Naissance en mars 1996
Naissance à Redbridge (borough londonien)